Deutsch Reichenau bezeichnet

 Rychnov u Nových Hradů, Ortsteil von Horní Stropnice, Tschechien
 Rychnůvek, Wüstung in Tschechien